Шаховской — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Шаховские — русский княжеский род.

Известные носители

А

В 
 Шаховской, Валентин Михайлович (1801—1850) — действительный статский советник.
 Шаховской, Василий Александрович (1833—1897) — тайный советник.
 Шаховской, Владимир Александрович (1906—1977) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Шаховской, Всеволод Николаевич (1874—1954) — государственный деятель, министр торговли и промышленности в 1915—1917 гг.

Г

Д

И

К

Л 
 Шаховской, Лев Владимирович (1849—1897) — князь, журналист, заведовал архивом и канцелярией Московской Оружейной палаты.

М 
 Шаховской, Мирон Михайлович (?—1632) — дворянин московский, воевода в Каргополе, Пскове, Костроме и Нижнем Новгороде.

Н

П 
 Шаховской, Перфилий Иванович (ум. после 1692) — стряпчий, стольник, окольничий и воевода.
 Шаховской, Пётр Михайлович (?—1605) — голова, воевода и боярин во времена правления Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова.

С 
 Шаховской, Семён Иванович (?—1654/1655) — военный и политический деятель, писатель.
 Шаховской, Сергей Владимирович (1852—1894) — государственный, общественный и культурный деятель.

Ф

Ю, Я 
 Шаховской, Юрий Иванович (ум. 1640) — князь, воевода.

Составные фамилии 
 Шаховской-Глебов-Стрешнев, Михаил Валентинович (1836—1892) — генерал-лейтенант, эстляндский и тамбовский губернатор.



Топоним 
 Шаховский — посёлок, Мосальский район, Калужская область, Россия

См. также 
 Шаховской благочиннический округ — округ Московской епархии Русской православной церкви в границах Шаховского района Московской области. 
 Городской округ Шаховская — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Московской области России.
 Шаховской сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1958 года.